A Copa da Palestina de Seleções () foi um torneio realizado em países árabes de 1972 a 1975. Aparentemente ele foi substituto da Copa Árabe de Nações durante sua interrupção entre 1966 e 1985.

Edições

Ranking

Por país

Por continente

Ver também 
 Copa das Nações Árabes
 Copa da Palestina de Juniores

Competições da UAFA